«В распутицу» — советский двухсерийный художественный фильм 1986 года.

Сюжет 

Работник райкома Матвей Песцов предлагает ввести в звеньях одного из колхозов коллективный подряд. Его начинаниям сопротивляется администрация и председатель колхоза Волгин. Но Песцов не сдаётся — и становится заместителем Волгина.

В ролях 
 Любомирас Лауцявичюс — Матвей Ильич Песцов
 Мария Зубарева — агроном Надя Селина
 Валерий Порошин — Егор Иванович Никитин
 Сергей Плотников — Игнат Павлович Волгин, председатель колхоза
 Всеволод Санаев — Василий Петрович Стогов, секретарь райкома
 Владимир Земляникин — Бобриков Игнат Сергеевич, начальник сельхозуправления 
 Даниил Нетребин — Иван, член правления
 Николай Горлов — колхозник
 Михаил Брылкин — Никита Филатович
 Андрей Гусев — Степка Никитин, тракторист
 Борис Бачурин — Бутусов, комбайнер
 Виктор Филиппов — Круглов
 Марина Гаврилко
 Иван Косых — учетчик
 Фёдор Валиков
 Валентина Ушакова
 Александра Харитонова — жена Волгина
 Ольга Сошникова — ''секретарша Стогова

Съёмочная группа 
 Режиссёры-постановщики: Андрей Разумовский
 Автор сценария: Борис Можаев
 Оператор: Борис Брожовский
 Художник: Владимир Кирс
 Композитор: Игорь Ефремов
 Звукорежиссёр: Юрий Фетисов

Ссылки 
 «В распутицу» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Каталог «Мосфильма»: «В распутицу»
 Новая энциклопедия кино: «В распутицу»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1986 года